Supercopa MX 2014 – pierwsza edycja rozgrywek o superpuchar Meksyku. 

W jej ramach rozegrano dwumecz pomiędzy triumfatorami krajowego pucharu (Copa MX) z jesiennego sezonu Apertura 2013 (Monarcas Morelia) i wiosennego sezonu Clausura 2014 (Tigres UANL). Pierwsze spotkanie odbyło się 9 lipca, zaś rewanż miał miejsce trzy dni później, 12 lipca. Gospodarzem meczu rewanżowego była drużyna Tigres UANL, z racji lepszego niż rywale bilansu w rozgrywkach krajowego pucharu zliczanego z połączonych sezonów Apertura 2013 i Clausura 2014.

Pierwszym w historii zdobywcą Supercopa MX został prowadzony przez argentyńskiego trenera Ángela Comizzo zespół Monarcas Morelia, który pokonał w dwumeczu Tigres UANL łącznym wynikiem 5:4 (4:1, 1:3). Dzięki triumfowi zakwalifikował się do rundy wstępnej Copa Libertadores 2015.

Szczegóły meczów

Pierwszy mecz

Rewanż 

 
ZDOBYWCA SUPERPUCHARU MEKSYKU – 2014

MORELIA 1. TYTUŁ

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF 

2
2014 w piłce nożnej